

Хмелев — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Хмелев — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Хмелев — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Хмелев — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства